A Maria Addolorata e ai suoi Sette Dolori sono dedicati vari luoghi di culto

Basiliche 
 Basilica della Madonna dei sette dolori – a Pescara
 Basilica dei Sette Dolori della Vergine Maria – a Šaštín, in Slovacchia

Cattedrali 
 Concattedrale della Vergine Maria dei Sette Dolori – a Poprad, in Slovacchia

Chiese 
 Chiesa dei Sette Dolori – a Messina
 Chiesa dei Sette Dolori – a Ronchi Valsugana
 Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori – a Milano
 Chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori – a Napoli
 Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori – a Roma
 Chiesa di Maria Santissima dei Sette Dolori – a Serra San Bruno

Oratori 
 Oratorio della Madonna dei Sette Dolori – a Casciana Terme